Селитра:

 Селитра — тривиальное название для минералов, содержащих нитраты щелочных и щелочноземельных металлов.

 Селитра (приток Керзя) — река в России, протекает в Кировской области.